Deer Creek ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Deer Creek (Arizona)
 Deer Creek (Illinois)
 Deer Creek (Carroll County, Indiana)
 Deer Creek (Lake County, Indiana)
 Deer Creek (Minnesota)
 Deer Creek (Oklahoma)
 Deer Creek (Texas)
 Deer Creek (Town, Taylor County), Town(ship) in Wisconsin
 Deer Creek (Town, Outagamie County), Town(ship) in Wisconsin

Fließgewässer:
 Deer Creek (Putnam County, Indiana), im Putnam County, Indiana  
 Deer Creek (Perry County, Indiana), im Perry County, Indiana    
 Deer Creek (Clarion River), Nebenfluss des Clarion River in Pennsylvania

im NRHP gelistete Objekte:
 Deer Creek Bridge, Stewartstown Railroad, in Shrewsbury, Pennsylvania, ID-Nr. 95000544
 Deer Creek Friends Meetinghouse, in Darlington, Maryland, ID-Nr. 80001817
 Deer Creek General Merchandise Store, in Deer Creek, Oklahoma, ID-Nr. 84003024
 Deer Creek Site, in Newkirk, Oklahoma, ID-Nr. 66000630
 Deer Creek Valley Rural Historic District, in Delphi, Indiana, ID-Nr. 02001557

Siehe auch:
 Deer Creek Township